Кампамба () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кампамба, Гифт (род. 1979) — замбийский футболист, полузащитник.
 Кампамба, Рональд (род. 1994) — замбийский футболист, нападающий.